Birkenau – termine con cui si fa comunemente riferimento al campo di sterminio di Birkenau

Geografia

Birkenau – comune dell'Assia

Birkenau – nome tedesco della frazione polacca di Brzezinka